

Городские населённые пункты 
 Посёлок городского типа (рабочий посёлок) Усвяты —  3607 человек (XII. 2000 г.), 3148 человек (X. 2002 г.), 2961 человек (X. 2010 г.), 2804 человека (I. 2013 г.) —  городское поселение «Усвяты».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список сельских населённых пунктов Усвятского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (сельским поселениям— волостям) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания 											
											

У